Банное — топоним:

Россия 
 Банное — село в Усть-Коксинском районе Республики Алтай.
 Банное — село в Воробьёвском районе Воронежской области.
 Банное — село в Гайском районе Оренбургской области.
 Банное — деревня в Красноуфимском округе Свердловской области.
 Банное — посёлок в Токарёвском районе Тамбовской области.
 Банное — деревня в Ефремовском районе Тульской области.
 Банное — деревня в Завьяловском районе Удмуртии.
 Банное — озеро в Башкортостане.
 Банное — озеро в Свердловской области.
 Банное — озеро на острове Анзер.
 Банное — комплекс археологических памятников каменного века-энеолита в Башкортостане.

Украина 
 Банное — старое название города Святогорск в Донецкой области.

См. также 
 Банная
 Банный
 Баня (значения)